In 1928/29 werd het vijftiende Anhalts voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Midden-Duitse voetbalbond. 

SV Köthen 02 werd kampioen en plaatste zich voor de Midden-Duitse eindronde. De club verloor meteen van SC Apolda.

Gauliga

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Anhalts voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1928/29